Pagnano – frazione di Merate, in provincia di Lecco
Pagnano – frazione di Asolo, in provincia di Treviso
Pagnano – frazione di Asso, in provincia di Como